Aniwa peut faire référence à :
 Aniwa, une ville du comté de Shawano, dans le Wisconsin,
 Aniwa, une ville russe sur la côte sud de l'île de Sakhaline,
 Aniwa, une île de la province de Taféa, en Polynésie, selon la liste des îles du Vanuatu.